Plastisch (griechisch πλαστική [τέχνη], plastikí [téchni], „die Formende/Geformte [Kunst]“) kann bedeuten:
 in der Physik Plastizität aufweisen, also verformbar sein, siehe Plastische Verformung
 in der Werkstoffkunde weichgemachtes Material, siehe Plastifikation
 in der bildenden Kunst und Malerei körperlich wirkend, siehe Plastik (Kunst)
 im Bereich der Chirurgie siehe Plastische Chirurgie

Siehe auch
 Plastik